Einersberger Teich ist der Name folgender Stauanlagen des Oberharzer Wasserregals:

 Oberer Einersberger Teich 
 Mittlerer Einersberger Teich 
 Unterer Einersberger Teich